«Доморощенный» () — американская комедия 1998 года.

Сюжет 
Три парня выращивают марихуану. Их босс погибает, и им приходится выкручиваться самим. Они пытаются держать бизнес на плаву, держа его смерть в секрете. Но когда за ними начинают охотиться и мафия, и полиция, им мало не покажется.

В ролях 
 Билли Боб Торнтон — Джек Марсден
 Хэнк Азария — Картер
 Келли Линч — Люси
 Джон Бон Джови — Дэнни
 Райан Филлип — Харлан Дикстра
 Джадж Райнхолд — полицейский
 Тед Дэнсон — Джанни Салеццо
 Джон Литгоу — Малкольм / Роберт Стокман
 Джейми Ли Кёртис — Сьерра Кахан

Ссылки 
  
  

Кинокомедии США
Кинокомедии 1998 года
Фильмы-боевики США
Бадди-муви США
Фильмы на английском языке